Ласка́ри — многозначный термин.

География 
 Ласкари — коммуна в Италии.

Фамилия 
 Ласкари, Ирина Владимировна (урожд. Липскерова; 1909—1971) — балерина Тбилисского оперного театра.
 Ласкари, Ирина Кирилловна (урожд. Магуто; род. 1948) — советская актриса театра и кино, театральный педагог, заслуженная артистка России. Жена К. А. Ласкари, мать К. К. Ласкари.
 Ласкари, Кирилл Александрович (урожд. Менакер; 1936—2009) — российский и советский артист балета.
 Ласкари, Кирилл Кириллович (род. 1977) — сценарист, писатель, поэт.

См. также